Франсуа́за Орлеа́нская ():
 Франсуаза Орлеанская (1844—1925)
 Франсуаза Орлеанская (1902—1953)